Wallenbach ist der Name folgender geografischer Objekte:

Orte:
 Wallenbach (Gemeinde Krummnußbaum), Ortschaft des Marktes Krummnußbaum, Bezirk Melk, Niederösterreich
 in der Gemeinde Luthern, Kreis Willisau, Kanton Luzern:
 Hinter Wallenbach
 Mittler Wallenbach
 Ober Wallenbach
 Vorder Wallenbach

Gewässer:
 Wallenbach (Freßnitzbach), rechter Zufluss des Freßnitzbach (zur Mürz) vor Alpl, Katastralgemeinde von Krieglach, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Wallenbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll im Stadtteil Ehrang des kreisfreien Trier, Rheinland-Pfalz
 Wallenbach (Mellenbach), rechter Zufluss vom Ragazer Blanken des Mellenbachs im Gemeindegebiet von Mellau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Siehe auch:
 Wahlebach
 Wallbach
 Wallerbach
 Wallersbach